Krebssee bezeichnet Seen in Deutschland:

Bayern:
 Krebssee (Krebsbach), See bei Eschenlohe im Landkreis Garmisch-Partenkirchen

Brandenburg:
 Krebssee (Königs Wusterhausen), See bei Königs Wusterhausen im Landkreis Dahme-Spreewald
 Krebssee (Oderberg), See bei Oderberg, Landkreis Barnim

Mecklenburg-Vorpommern:
 Krebssee (Gülzow-Prüzen), See in der Gemeinde Gülzow-Prüzen im Landkreis Rostock
 Krebssee (Langhagen), See bei Langhagen im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
 Krebssee (Lieblingshof), See bei Lieblingshof im Landkreis Rostock
 Krebssee (Malchow), See bei Malchow im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
 Krebssee (Retzin), See bei Retzin im Landkreis Vorpommern-Greifswald
 Krebssee (Tollense), See bei Weisdin im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
 Kleiner Krebssee, See auf der Insel Usedom
 Großer Krebssee, See auf der Insel Usedom

Schleswig-Holstein:
 Krebssee (Mölln), See bei Mölln in Schleswig-Holstein